Сезон 2002/2003 стал для «Ювентуса» 101-м в Чемпионате Италии. Клуб смог защитить титул чемпиона и дошел до финала Лиги чемпионов впервые с 1998 года, где уступил Милану по пенальти. Клуб вылетел на стадии 1/4 финала в Кубке Италии от Перуджи. Также клуб выиграл Суперкубок Италии у Пармы.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:

Зима 

Убытки:

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 

Общая прибыль: 

Разница:

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки